Diele, niederdeutsch auch Deele oder Däle, steht für:
 Verbindungsraum hinter dem Eingang, siehe Hausflur
 einen städtischen Haustyp, siehe Dielenhaus
 niederdeutsch der größte Raum, siehe Hallenhaus
 ein 12 bis 35 mm starkes Holzbrett, typischerweise zur Verwendung in einem Dielenboden
 ein Vorläufer der Guillotine, siehe Guillotine#Vorläufer
 Diele (Lokal), ein Lokal
 Lohdiele, siehe Tenne

Diele ist der Ortsname von:
 Diele (Weener), Ortsteil der Stadt Weener im Landkreis Leer, Niedersachsen

Siehe auch:
 Dihle
 Tiele (Begriffsklärung)
 Thiele (Begriffsklärung)